Джурин — топоним:

Украина 
 Джурин — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Джурин — село в Чортковском районе Тернопольской области.
 Джурин — река в Тернопольской области Украины.

См. также 
 Джурин, Джеймс (), 1684 — 1750 — медик и физик, член Королевского общества, в 1721—1727 гг. его секретарь.